Mona Lisa ist die Bezeichnung für:

 Mona Lisa, Ölgemälde von Leonardo da Vinci
 Mona Lisa (Oper), Oper von Max von Schillings
 Mona Lisa (Lied), ein häufig gecovertes Lied von Nat King Cole
 ML Mona Lisa, ein ehemaliges Gesellschaftsmagazin im ZDF
 Mona Lisa (Film), ein Film von Neil Jordan von 1986 
 Mona Lisa and the Blood Moon, US-amerikanischer Film von Ana Lily Amirpour (2021)
 Mona Lisas Lächeln, US-amerikanischer Film von Mike Newell (2003)
 Der Raub der Mona Lisa, musikalische Filmkomödie (1931)
 Mona Lisa, eine geplante unbemannte Mondsonde
 Mona Lisa, Künstlerpseudonym von Linda Jo Rizzo (* 1955), US-amerikanische Sängerin, Pianistin, Komponistin, Entertainerin und Model
 Mona Lisa (Schiff), ein ehemaliges Passagierschiff
 Die Zwillinge Mona und Lisa bei Hallo Spencer
Mona-Lisa-Turm in Düren
Siehe auch:
Mona-Lisa Englund
 Mona Lisa Overdrive